Cette liste comporte tous les ambassadeurs en fonction à la tête d’une ambassade de France, et pas seulement les diplomates ayant le titre d'« ambassadeurs de France ».

La plupart d’entre eux sont des ministres plénipotentiaires nommés ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de.... Quelques-uns (Algérie, République centrafricaine, Gabon, Sénégal) sont dits : Haut représentant de la République française auprès de....

Cette liste ne comprend pas les ambassadeurs de la France auprès d’organisations internationales.

Liste

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Représentations diplomatiques de la France
 Liste des actuels ambassadeurs étrangers en France
 Ambassadeur thématique

Bibliographie 
 Annuaire diplomatique et consulaire de la République française (Berger-Levrault), depuis 1879.

Liens externes 
 Liste des ambassadeurs en poste, sur diplomatie.gouv.fr
 Liste des ambassadeurs en poste (basée sur le JO), sur le site de Nathann Cohen